Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Krawczuk (1922-2023) – polski historyk
 Leonid Krawczuk (1934–2022) – prezydent Ukrainy w latach 1991–1994
 Elżbieta Krawczuk-Trylińska (1960–2017) – polska lekkoatletka
 Agnieszka Krawczuk (ur. 1983) – polska lekkoatletka
 Łukasz Krawczuk (ur. 1989) – polski lekkoatleta